Der SsangYong Korando C ist ein Sport Utility Vehicle des südkoreanischen Automobilherstellers SsangYong, das seit 2010 gebaut wird. Die vorherigen Modelle der Korando-Baureihe sind Geländewagen.

C200 (2010–2019) 

Der Korando C200 ist das fünfte Modell der Korando-Reihe. In Russland wurde er als SsangYong New Actyon verkauft. Die Weltpremiere feierte der Korando C200 als SsangYong C200 auf der Busan Motor Show im April 2010. Der drei Jahre zuvor erschienene Actyon CX5/Korando KS wurde bis 2018 parallel weiter gebaut, hierzulande war von diesem nur zuletzt nur noch die Pick-up-Variante Actyon Sports erhältlich.

Technische Daten

C300 (seit 2019) 

Auf dem Genfer Auto-Salon im März 2019 wurde der Korando C300 vorgestellt. In Deutschland ist er seit dem 28. September 2019 zu Preisen ab 22.990 Euro im Handel. Einen ersten Ausblick auf die neue Korando-Generation präsentierte SsangYong bereits auf dem Genfer Auto-Salon 2018 mit dem Konzeptfahrzeug SsangYong e-SIV Concept.

Angetrieben wird das SUV zunächst von einem 1,5-Liter-Ottomotor mit  oder einem 1,6-Liter-Dieselmotor mit . Beide Varianten haben serienmäßig Vorderradantrieb und ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Gegen Aufpreis ist Allradantrieb und ein 6-Stufen-Automatikgetriebe erhältlich. Den batterieelektrisch angetriebenen e-Motion präsentierte SsangYong im Juni 2021. Anfang 2022 kam er in den Handel.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit 2011 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 7.696 Korando neu zugelassen worden. Dabei wurde das Modell in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts von 2010 bis 2013 zusammen mit dem Actyon geführt. Mit 1.089 Einheiten war 2015 das bisher erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website des Korando C

Korando
Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell